El término Patera puede referirse a:
 Patera, una embarcación pequeña con un fondo plano.
 Patera (planetología), un tipo de formación volcánica extraterrestre.